Финал Players Tour Championship 2010/2011 — турнир, завершавший низкорейтинговую снукерную серию, состоявшую из 12 этапов. Прошёл в The Helix Theatre (Дублин, Ирландия) с 16 по 20 марта 2011. Победителем стал Шон Мёрфи, обыгравший в финале Мартина Гоулда со счётом 4:0.

В финальном турнире приняли участие 24 игрока, заработавших наибольшее количество призовых и участвовавших не менее, чем в 6 этапах (трёх английских и трёх европейских).

Спонсором турнира выступила компания PartyCasino.com.

Призовой фонд 

Общий призовой фонд — £ 200 000. 
Победитель: £ 60 000 (3000 рейтинговых очков)
Финалист: £ 25 000 (2400 очков)
Полуфиналисты: £ 15 500 (1920 очков)
Четвертьфиналисты: £ 7 500 (1500 очков)
Участники 1/8: £ 4 000 (1140 очков)
Участники первого раунда: £ 2 500 (840 очков)
Высший брейк: £ 3 000.

Результаты 
1-й раунд 
''Матчи до 4 побед

 Рики Уолден15 4:1 Лян Вэньбо12  
 Марк Дэвис21 4:0 Джо Джогия24  
 Мэттью Стивенс22 4:2 Джерард Грин23  
 Стюарт Бинэм17 П:отказ Стивен Магуайр10  

 Марко Фу14 1:4 Майкл Холт11  
 Джейми Джонс19 0:4 Мартин Гоулд13  
 Энтони Хэмилтон16 4:2 Том Форд9  
 Эндрю Хиггинсон20 4''':1 Джек Лисовски18

Финал

Сенчури-брейки 
 143, 111 Марк Уильямс
 133 Энтони Хэмилтон
 128 Эндрю Хиггинсон
 126 Маркус Кэмпбелл
 116 Шон Мёрфи
 113 Джадд Трамп
 110, 102 Майкл Холт
 106, 100 Мартин Гоулд
 103, 100 Стивен Ли

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира на World Snooker 

Players Tour Championship
2011 год в снукере